Tyto javanica — хищная птица семейства сипуховых, обитающая в Австралии и на близлежащих островах. Ранее считалась подвидом обыкновенной сипухи, но в 2016 г. была перенесена в отдельный вид.

Описание

Внешний вид 
Общая длина птицы — 30-39 см; вес — 230—470 грамм; длина крыла — 247—300 мм: размах крыла — 79-97 см.

Небольшая светлая сова рода Tyto без «ушек»-пучков. Самки крупнее в размерах и тяжелее самцов на 25 гр; также самки и подростки заметно пятнистее, чем взрослые самцы.

У Tyto javanica аккуратное круглое лицо с небольшими чёрными глазами. Лицевой диск белый, с резко очерченными палевыми краями и клювом белого или костяного цвета. Верхняя часть тела покрыта пёстрыми серыми, рыжими и светло-золотыми узорами, бледными у головы и яркими на крыльях. Маховые и рулевые перья расчерчены блёклыми тёмно-серыми полосами на жёлто-коричневом или золотом фоне. На чистой белой нижней половине проявляются редкие тёмные пятна. Стройные ноги покрыты короткой белой шерстью и заканчиваются серо-коричневыми пальцами с тёмными загнутыми когтями.

Птенцы, покидающие родительское гнездо, практически не отличаются от взрослых по оперению, однако на их груди гораздо больше пятен.

В полёте силуэт совы практически белый, с длинными крыльями, большой головой и коротким хвостом.

Голос 
Одиночный шипящий вскрик продолжительностью в несколько секунд.

Отличия от других видов 
Аллопатрическая Золотая сипуха золотисто-рыжая, с тёмными V-образными пятнами на спине и кроющих крыльях. Tyto javanica легко спутать с симпатрической Tyto longimembris и Австралийской сипухой.

Распространение

Ареал 
Широко распространена в Австралии, гораздо реже встречается в Тасмании. Также обитает на многих индонезийских и новогвинейских островах, на Филиппинах и островах западного Тихого океана, но на них статус птицы остаётся неопределённым.

Места обитания 
Может быть найдена на открытой местности, среди сельскохозяйственных угодий, в пригороде, городах, открытых лесах, пустошах и болотах, даже на каменистых прибрежных островах.

Систематика 
Современные орнитологи выделяют семь подвидов Tyto javanica:

Питание 
Настоящий специалист по охоте за мелкими млекопитающими, в частности за домовой мышью. Также добычей могут стать крысы, молодые кролики, летучие мыши, лягушки, мелкие птицы и насекомые. Большая часть жертв отлавливается на земле, однако птиц и летучих мышей Tyto javanica ловит прямо в воздухе.

Примечания

Ссылки 
 Примеры голоса сипухи Tyto alba delicatula

Сипуховые
Животные, описанные в 1875 году
Птицы Австралии